Cancello – elemento costruttivo a delimitazione di un passaggio d'ingresso
Cancello – frazione del comune italiano di San Felice a Cancello in Campania
Cancello – frazione del comune italiano di Serrastretta in Calabria
Cancello ed Arnone – comune della provincia di Caserta, in Campania

Pagine correlate
Cancelli (disambigua)